Чхве Токкы́н (; род. 1951 или 1952 — 1 октября 1996, Владивосток) — южнокорейский консульский чиновник на Дальнем Востоке России, отравленный в октябре 1996 года.

Убийство 
Дипломат был убит в подъезде дома, когда поднимался в свою квартиру на седьмом этаже. Его тело было найдено на лестнице. Незадолго до убийства соседка видела в подъезде двух мужчин «азиатской внешности».

Несмотря на то, что официально причиной смерти было записано убийство тяжёлым предметом, у Чхве Токкына на теле оказалось два отверстия диаметром с карандаш, что может свидетельствовать о произведенной инъекции неизвестным веществом. При обнаружении тела в карманах одежды оказалось 1200 долларов США наличными деньгами. Вскоре выяснилось, что в крови Чхве Токкына находился яд такого же типа, как тот, что находился на борту северокорейской подводной лодки, которая проникла в южнокорейские воды месяцем ранее; Северная Корея угрожала принять меры в ответ на убийства её спецагентов южнокорейской армией.

Северная Корея отрицала своё вмешательство и обвиняла Юг в фабрикации доказательств с целью очернения Севера. В некоторых новостных репортажах высказывалось предположение, что северокорейцы наняли русского киллера для выполнения задания.

Последствия 
По непроверенным данным, после смерти Чхве Токкына южнокорейское министерство иностранных дел и торговли рекомендовало своим работникам воздержаться от контакта или помощи северокорейцам, даже беженцам, опасаясь за их жизни. Некоторые аналитики полагают, что правительство Северной Кореи намеренно не сообщало об аресте американского гражданина , произведённом 24 августа, чтобы отвлечь позже этим внимание от смерти Чхве Токкына.

Примечания

Ссылки 
 ВАЛЕНТИН МОИСЕЕВ — КАК Я БЫЛ «ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ШПИОНОМ»
 Чой Дже Кын, крестьянский сын
 Во Владивостоке появился новый корейский образовательный центр

Нераскрытые убийства в России
События 1 октября
Российско-корейские отношения
Октябрь 1996 года
Чхве
1996 год в России